Вилсон Тиаго Матиас (; родился 14 сентября 1983 года в Лимейре, Бразилия) — бразильский футболист, опорный полузащитник.

Клубная карьера 
Вилсон начал карьеру на родине выступая за клубы низших бразильских лиг «Унион Сан-Жуан» и «Итуано».

В 2005 году он перешёл в мексиканский «Монаркас Морелия». 30 июля 2005 года в матче против «Крус Асуль» он дебютировал в мексиканской Примере. В этом же поединке он был удалён с поля. В составе «персиков» Матиас провёл четыре сезона и стал одним лидеров клуба, а также самым опытным после Мозеса Муньоса. В 2010 году Вилсон решил вернуться на родину и подписал контракт с клубом «Интернасьонал». Сумма трансфера составила 800 тыс. долларов. 9 мая в матче против «Крузейро» он дебютировал в бразильской Серии А. 17 сентября в поединке против «Сан-Паулу» Матиас забил свой первый гол за «Интернасьональ». Вилсон не был футболистом основы и часто оставался на скамейке запасных, в 2012 году он для получения игровой практики ездил в аренду в клуб «Португеза Деспортос». Несмотря на это Матиас стал чемпионом Лиги Гаушу, а также завоевал Кубок Либертадорес и Рекопу Южной Америки.

В 2012 году он вернулся в Мексику, где подписал контракт с «Толукой». 22 июля в матче против «Гвадалахары» Вилсон дебютировал за новый клуб. Через неделю в поединке против «Пуэблы» Матиас забил свой первый гол за «Толуку». За команду Вилсон отыграл два сезона после чего перешёл в «Веракрус». 20 июля 2014 года в матче против «Сантос Лагуна» он дебютировал за «акул». Отыграв полгода Вилсон в начале 2015 года перешёл в «Чьяпас» на правах аренды. 11 января в матче против «Гвадалахары» он дебютировал за новую команду.

Летом 2015 года Вилсон на правах аренды перешёл в «Керетаро». 26 июля в матче против «Атласа» он дебютировал за новый клуб. В начале 2016 года Вилсон на правах аренды перешёл в «Дорадос де Синалоа». 10 января в поединке против своего бывшего клуба «Чьяпас» он дебютировал за «дорад».

Достижения 

Командные

 «Интернасьонал»
  Лига Гаушу — 2011
 Обладатель Кубка Либертадорес — 2010
 Обладатель Рекопы Южной Америки — 2011

 «Тихуана»
  Чемпионат Мексики по футболу — Апертура 2012

Примечания

Ссылки 
 Статистика на BDFA

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Унион Сан-Жуан»
Игроки ФК «Итуано»
Игроки ФК «Португеза Деспортос»
Игроки ФК «Атлетико Морелия»
Игроки ФК «Веракрус»
Игроки ФК «Чьяпас»
Игроки ФК «Толука»
Игроки ФК «Интернасьонал»
Игроки ФК «Керетаро»
Игроки ФК «Дорадос де Синалоа»
Игроки ФК «Оэсте»